Эдуа́рд Казими́рович Тиссэ́ (; 13 апреля 1897, Либава — 18 ноября 1961, Москва) — советский кинооператор. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935), заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1947). Лауреат трёх Сталинских премий первой степени (1946, 1949, 1950).

Биография 
Родился в Либаве (ныне — Лиепая) в Латвии. В 1913 году окончил мореходное училище и по совету кузена поступил в частную студию живописи и фотографии в Либаве. Там он посещал лекции по истории искусств профессора Эрнста Гренцинга, — тот и поручил Тиссэ съёмку на привезённую им кинокамеру «Пате». Сперва снимал первые латышские документальные и хроникальные фильмы, а с началом Первой мировой войны, заставившей покинуть Либаву, — военную кинохронику. Был ранен, отравлен ядовитыми газами.

В 1916—1918 годах — военный кинооператор от Скобелевского комитета, участник Гражданской войны. С сентября по ноябрь 1918 года был начальником штаба Экспедиционного партизанского отряда Всероссийского центрального исполнительского комитета. В 1919—1923 годах снимал важнейшие военные события на Урале, в Поволжье, Сибири и Крыму как оператор Всероссийского кинофотоотдела, затем Кинокомитета и Госкино. Тиссэ не только снимал, за эти годы им было смонтировано около двухсот частей кинохроники.

С 1921 года преподавал операторское мастерство в Государственной школе кинематографии (ныне — ВГИК).

В 1924 году на Первой кинофабрике «Госкино» на пробах к фильму «Стачка» поддержал Сергея Эйзенштейна, делавшего первые шаги в кино, и в дальнейшем был оператором всех его фильмов. По мнению писателя Валентина Катаева:

Из практики кинодокументалистики для художественного кино Тиссэ перенял очень многое: стремление схватить кульминационные моменты, остроту ви́дения и умение передавать масштаб происходящего, съёмку с движения, насыщенное внутрикадровое движение. Из отзывов советской прессы на выход «Стачки»:

Тиссэ, и до сих пор считавшийся одним из лучших операторов кино, в этой картине выказал исключительную для наших нищенских средств технику, дав прекрасный свет, удачные углы зрения, чёткие контуры, моментами буквально стереофотографию.

В последующем Тиссе снимал также с Григорием Александровым и другими режиссёрами. В 1930—1932 годах вместе с С. Эйзенштейном и Г. Александровым был в зарубежной поездке (посетил Англию, Францию, Германию, Голландию, Бельгию, Швейцарию, США, Мексику) в связи с изучением техники звукового кино и съёмками фильма «Да здравствует Мексика!».

Член ВКП(б) с 1940 года.

Скончался 18 ноября 1961 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 8).

Семья 
 жена — Бианка Петровна Тиссэ (1921—2005);
 дочь — Элеонора Тиссэ, оператор, живёт в Норвегии.

Фильмография

Оператор 
 Документальные

  — Кинонеделя № 28 (совместно с А. Винклером, Г. Лембергом)
  — Разоружение московских анархистов (совместно с П. Новицким)
  — Сигнал (совместно с И. Дорэдом)
  — Взятие Оренбурга и освобождение Урала
  — Похороны Я. М. Свердлова (в соавторстве)
  — II-й Конгресс Коминтерна (в соавторстве)
  — Разгром Врангеля (совместно с П. Новицким)
  — Так быть не должно
  — Голод… голод… голод
  — Кремль в прошлом и настоящем
  — Золотой запас
  — Киноправда № 21 (в соавторстве)
  — Лицом к селу <small>(совместно с П. Новицким)</small>
  — Медвежья свадьба (оператор пролога)
  — Женская беда — женское счастье / Горе и радость женщины / Frauennot — Frauenglück (Швейцария)
  — Землетрясение в Оахаке (Мексика)
  — Москва — Кара-кум — Москва (совместно с Р. Карменом)
  — Страна Советов (совместно с Б. Петровым)
  — Бессарабия
  — Владимир Ильич Ленин (в соавторстве)

 Игровые

  — На мужицкой земле
  — Серп и молот
  — Старец Василий Грязнов
  — Стачка (совместно с В. Хватовым)
  — Тёплая компания (совместно с А. Рылло)
  — Броненосец «Потёмкин» (совместно с В. Поповым)
  — Еврейское счастье (совместно с В. Хватовым, И. Струковым)
  — Октябрь
  — Старое и новое (совместно с В. Поповым)
  — Штурм Ла-Сарраза / The Storming of La Sarraz
 — — Сентиментальный романс / Le Romance sentimentale (Франция)
  — Да здравствует Мексика! (Мексика)
  — Аэроград (совместно с М. Гиндиным, Н. Смирновым)
  — Бежин луг (не завершён)
  — Александр Невский
  — Иван Грозный. 1-я серия (натурные съёмки)
  — В горах Югославии
  — Иван Грозный. 2-я, 3-я серии (натурные съёмки)
  — Возвращение с победой
  — Встреча на Эльбе
  — Композитор Глинка
  — Серебристая пыль

 Актёр 
  — Октябрь — немец

Режиссёр 
  — Женская беда — женское счастье / Горе и радость женщины / Frauennot — Frauenglück (Швейцария)
  — Москва — Кара-кум — Москва (совместно с Р. Карменом, М. Гоморовым)
  — Бессмертный гарнизон (совместно с З. Аграненко)

Награды и премии 
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1935);
 два ордена Трудового Красного Знамени (01.02.1939; 06.03.1950);
 МКФ в Локарно (1946) — Приз за лучшую операторскую работу, фильм «Иван Грозный». 1-я серия;
 заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1947);
 Сталинская премия первой степени (1946) — за 1-ю серию фильма «Иван Грозный» (1944);
 Сталинская премия первой степени (1949) — за фильм «Владимир Ильич Ленин» (1948);
 Сталинская премия первой степени (1950) — за фильм «Встреча на Эльбе» (1949);
 Почётный диплом МКФ в Венеции (1956) — за фильм «Бессмертный гарнизон» (1956);
 медали.

Публикации 
 
 
 .

Память 
 именем Эдуарда Тиссэ названа улица в районе Эзеркраст в Лиепае;
 мемориальная доска на доме 5/3 по Кутузовскому проспекту в Москве, где он жил последние годы.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Асилов Ст. // Кино-фронт. — 1926. — № 4.
 Шкловский В. Эйзенштейн. «Броненосец „Потёмкин“». — , 1926. — С. 9.
 Болтянский Г. Культура кино-оператора. — —, 1927.
 Вишневский Вен. // Кино. — 1938. — 11 декабря.
 Эйзенштейн С. 25 и 15 // Кино. — 1939. — 23 мая.
 Иезуитов Н. Выступление на творческом вечере Э. Тиссэ: 1940 г. // КЗ. — 1996—1997. — № 32.
 Головня А. Мастерство кинооператора. — , 1965.
 Козлов Л. С. М. Эйзенштейн // История советского кино. — , 1969. — Т. 1.
 Александров Г. Эпоха и кино. — , 1976.
 
 
 Юренев Р. Сергей Эйзенштейн: Замыслы. Фильмы. Метод. — , 1988.
 Аксёнов И. Сергей Эйзенштейн: Портрет художника. — , 1991.
 Эйзенштейн С. Неравнодушная природа. — , 2004. — Т. 2.
 Эйзенштейн C. Неравнодушная природа. — , 2006.

Ссылки 
 Тиссэ Эдуард Казимирович // Энциклопедический проект «Личности»
 Эдуард Казимирович Тиссэ: Профиль персоны // Kinoglaz.fr
 Эдуард Тиссе: Досье на сайте «Кино-Театр.ру»
 Айрат Насыров, кандидат исторических наук. «Он идёт по деревням под крики „Ура!“» («Экспедиционный партизанский отряд ВЦИКа») // Научно-документальный журнал «Эхо веков».

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Заслуженные деятели искусств Латвийской ССР
Персоналии:Мосфильм
Преподаватели ВГИК
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище